Jacob I van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1460-1513)
 Jacob van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1553-1582)